Carnage (engl. und franz. Blutbad, Gemetzel) steht für:

 Zurück in die Hölle (Originaltitel: Carnage), ein US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Andy Milligan aus dem Jahr 1984
 Der Gott des Gemetzels (Originaltitel: Carnage), ein Filmdrama des Regisseurs Roman Polanski aus dem Jahr 2011
 Carnage (Band), eine schwedische Death-Metal-Band
 Gründungsname der englischen Death-Metal-Band Impaler (englische Band)
 Carnage (Computerspiel), ein Rennspiel von Zeppelin Platinum Games
 Carnage (DJ), ein DJ aus Guatemala-Stadt
 Carnage, Superschurke aus den Spider-Man-Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Carnage